Henri Michel (1907–1986) francia történész
 Henri Michel (1947–2018) francia labdarúgó, edző